Чаплы́гинское шоссе́ — магистраль в Липецкой области. Соединяется областной центр Липецк с городом Чаплыгином. Шоссе является частью транспортного коридора Воронеж — Липецк — Рязань — Нижний Новгород — Киров.

В Липецке является продолжением улицы Баумана. Параллельно ей идёт Огородная улица.

Далее идёт по правому берегу реки Воронежа, а после села Делехового — вдоль правого берега реки Становой Рясы.

В черту города входят два участка шоссе: вдоль садоводств после окончания улицы Баумана (более 1 км) и между сёлами Ситовка и Воскресеновка с прилегающей территорией Ситовского водозабора (600 м).

В Липецкой области идет через Липецкий, Добровский и Чаплыгинский районы.

Общая протяжённость (от Липецка до Чаплыгина) — 77 км.

Транспорт 
На Чаплыгинском шоссе у села Ситовка находится кольцо липецких городских автобусов № 12, 24, 33, 324, 352.

Объездные маршруты 
В 2 км западнее обходит райцентр Доброе. 30 ноября 2007 года введён в строй объездной участок шоссе — вокруг сёл Филатовка и Малый Хомутец. Его длина — 5 км, ширина — 9 м.

Примечания 

Липецкий район
Добровский район
Чаплыгинский район
Автомобильные дороги Липецкой области
Улицы Липецка